Danma bezeichnet:

 Danma (Huzhu) (丹麻镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Huzhu in der chinesischen Provinz Qinghai
 Danma (Tianzhu) (旦马乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Tianzhu in der chinesischen Provinz Gansu